

Латиницей

CH 
 CH — американское сокр. Cargo helicopter, транспортный вертолёт, например CH-46 Sea Knight, Boeing CH-47 Chinook
 CH — логотип хоккейного клуба Montreal Canadiens
 CH, она же E! — англоязычный канадский тв-канал
 CH — Confederatio Helvetica, Швейцария, в ISO 3166-1
 -CH- — в химии углеводородная группа
 СН — британский орден Companion of Honour (Орден Кавалеров Почёта)
 CH — регистр процессора архитектуры x86, старший (High) байт регистра CX (Count Register).

Ch 
Ch (диграф) — в латинице

ch 
 ch- языковой код по ISO 639-1 Чаморро (язык)
 ch — в математике — гиперболическая функция, ch(x) = cosh(x)
 .ch — домен первого уровня для Швейцарии

Кириллицей

СН 
 СН — стратегического назначения (РВСН).
 СН — сопряжённое наблюдение
 СН-42 стальной нагрудник, также модели СН — 38, СН — 39, СН — 40, СН — 40 А
 СН — сверхновая
 СН — Совет национальностей
 СН — сердечная недостаточность
 СН — Спокойной ночи (интернет)

Газеты 
 СН — «Слово нефтяника», Ноябрьск, Тюменская область
 СН — «Столичные новости», Украина

Транспорт 
 Электросекция СН

сн 
 сн — стен

с/н 
 с/н — сельскохозяйственного назначения
 с/н — серьёзные намерения (в объявлениях о знакомстве)

Ссылки 
Sokr.ru